E.P. Tampa — álbum da cantora israelita Dana International
 Tâmpa — aldeia da Transilvânia, Roménia

Geografia dos Estados Unidos 
 Tampa (Flórida) — cidade
 Tampa (Kansas) — cidade
 Baía de Tampa

Ver também 
 Flip-top — tipo de tampa

Desambiguações de topônimos